Джессен Каллімор (,  4 грудня 1972, Сімко) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1987 року в ОХА.

1991 року був обраний на драфті НХЛ під 29-м загальним номером командою «Ванкувер Канакс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 рік, захищав кольори команд «Ванкувер Канакс»,  «Монреаль Канадієнс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Чикаго Блекгокс», «Флорида Пантерс» та «Ізерлон Рустерс».

Загалом провів 847 матчів у НХЛ, включаючи 35 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

На рівні збірних виступав у складі молодіжній збірній Канади на чемпіонаті світу 1992, де канадці посіли шосте місце.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Тампа-Бей Лайтнінг» — 2004.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Ізерлон Рустерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Рочестер Американс»